Ла Мамејера има више значења:

 Ла Мамејера (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Мамејера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику